Der Name Wellhausen bezeichnet:

 Wellhausen, frühere Ortsgemeinde und Ortschaft in der Gemeinde Felben-Wellhausen im Kanton Thurgau, Schweiz
 Wellhausen, bis 1938 Jacubowo, Ort im Kreis Osterode in Ostpreußen, seit 1945: Jakubowo (Dąbrówno) im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Georg Wellhausen (1898–1987), deutscher Architekt
 Gerhard August Julius Wellhausen (1808–1861), evangelisch-lutherischer Theologe, Pfarrer und Kantor
 Hans Wellhausen (1894–1964), deutscher Politiker (FDP, CSU)
 Julius Wellhausen (1844–1918), deutscher protestantischer Theologe
 Ludwig Wellhausen (1884–1940), deutscher Politiker (SPD) und Gegner des Nationalsozialismus